Тяньцзинь диалект () —  севернокитайский диалект, распространён в городском районе Тяньцзиня, Китай. Таньцзиньский диалект понятен носителям других севернокитайских диалектов; отличается этот диалект особыми тонами и отсутствием ретрофлексных согласных.

Характеристики 
Тяньцзиньский диалект относится к  хэбэйско-шаньдунской ветви (), которая, в свою очередь, является частью севернокитайского языка. Несмотря на то, что географически Тяньцзинь и Пекин близко, тяньцзиньский диалект сильно отличается от пекинского диалекта, который является базой для путунхуа — официального языка Китая.

Тяньцзиньский диалект режет слух многим китайцам, хотя носители других диалектов севернокитайского языка понимают его.

См. также 
 Список китайских диалектов

Литература 
 Wang L. The evolution of the yinping (阴平) tone and the origin of the Tianjin dialect // Studies of the Chinese Language. — 2012. — N 1.

Китайские языки и диалекты
Языки Китая
Тяньцзинь